Jieni se poate referi la:
Jieni, Dolj
Jieni, Olt